

Antropologia 
 Occhi verdi, possibile fenotipo del colore degli occhi;

Cinema 
 Occhi verdi – film del 2008 diretto da Clemente Pernarella;

Letteratura 
 Occhi verdi (The Green Eyes of Bast) – romanzo di Sax Rohmer del 1920;
 Occhi verdi (Green Eyes) – romanzo di Lucius Shepard del 1984;
 Occhi verdi (Almost Heaven) – romanzo di Judith McNaught del 1990;

Zoologia 
 Occhi verdi – nome comune del pesce di mare Chlorophthalmus agassizi.